James Blount kan syfta på:

* Sir James Blount (död 1493), engelsk krigare
 James Henderson Blount (1837–1903), amerikansk statsman
 James Blount, 6:e baron Mountjoy  (omkring 1533–1582), engelsk peer
 James Blunt (född 1974), brittisk musiker

Se även 
 James G. Blunt (1826–1881), amerikansk militär